Cristina steht für:

 weiblicher Vorname, siehe Christine #Cristina
 Cristina (Film), argentinischer Spielfilm (1946) 
 Cristina (Badajoz), spanische Gemeinde in der Provinz Badajoz
 Cristina (Minas Gerais), brasilianische Gemeinde im Bundesstaat Minas Gerais

Cristina ist der Familienname folgender Personen:
 Dolores Cristina (* 1949), maltesische Politikerin und Ministerin
 Olinto Cristina (1888–1962), italienischer Schauspieler

Siehe auch:
 Christina (Begriffsklärung)
 Kristina (Begriffsklärung)
 Santa Cristina